De Bundesliga 2004/05 (vrouwen) was het 15de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 5 september 2004 en eindigde op 10 mei 2005.

Eindstand

Uitslagen

Topscorers

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2004/05